Arni (Aargau), een gemeente in het Zwitserse kanton Aargau
Arni (Bern), een gemeente in het Zwitserse kanton Bern